Камилджан Ахмеджанович Зуфаров (; 1 мая 1925 — 30 июля 2002) — советский узбекский , доктор медицинских наук (1962), профессор (1963), Заслуженный деятель науки Узбекистана (1968), действительный член АН Узбекистана.

Биография 
В 1942 г. поступил на лечебный факультет Ташкентского медицинского института. С 1943 г. — в боях Великой Отечественной войны; в частях 2-го Украинского фронта участвовал в освобождении Кавказа, Украины, Молдовы, Румынии.

В 1951 г. окончил Ташкентский медицинский институт. С 1954 г. заведовал лабораторией патологии НИИ краевой медицины, лабораторией радиационной цитологии Института ядерной физики. С 1962 г. по 2002 г. — заведующий кафедрой гистологии Ташкентского медицинского института; одновременно в 1965—1971 гг. — ректор института.

Являлся главным редактором Узбекской советской энциклопедии (с 10 по 14 тома), журнала «Фан ва Турмуш».

Семья 
Дочь — Наима, сын — Анвар.

Научная деятельность 
Основные направления научных исследований — функциональная морфология компенсаторно-приспособительных процессов органов и тканей в норме и патологии; клеточные механизмы процессов фильтрации, секреции, всасывания и их регуляции.

В 1954 г. защитил кандидатскую, в 1962 г. — докторскую диссертацию. Подготовил 35 докторов и 116 кандидатов медицинских наук. Автор более 500 научных работ.

Избранные труды 
Источник — Электронные каталоги РНБ.

Награды и признание 
 Заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1968)
 Государственная премия имени Беруни Узбекской ССР
 Почётный член Чехословацкой медицинской ассоциации им. Я. Пуркине (1976)
 Почётный член общества анатомов, гистологов и эмбриологов Болгарии (1978).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Зуфаров Камилджан Ахмеджанович

Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Выпускники Ташкентского медицинского института
Преподаватели Ташкентского медицинского института
Ректоры вузов Узбекистана
Главные редакторы СССР